

Giochi 
Crystal ball – pasta gommosa colorata utilizzata per creare dei palloncini

Musica 
Crystal Ball – gruppo musicale
Crystal Ball – album degli Styx del 1976
Crystal Ball – singolo degli Styx del 1977
Crystal Ball – album di Prince del 1998
Crystal Ball – singolo dei Keane del 2006

Pagine correlate 
Sfera di cristallo